Cirro puede referirse a:
Cirro, un tipo de nube.
Cirro, antigua ciudad en Siria
Cirro, una unidad municipal en Grecia
Cirro, una aldea española en Galicia